Con beata Antonia ci si può riferire a:
 Antonia da Firenze (1400 circa – 1472), religiosa italiana
 Antonia Mesina (1919-1935), religiosa italiana
 Chiesa della Beata Antonia, edificio religioso dell'Aquila